Kunin kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kunin (ort i Polen), Masoviens vojvodskap, Powiat ostrołęcki,

Tjeckien 

 Kunín, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar